Вознесе́нское — рабочий посёлок (посёлок городского типа) в Нижегородской области России. 

Административный центр Вознесенского района, в составе которого представляет собой административно-территориальное образование (рабочий посёлок) и одноимённое муниципальное образование рабочий посёлок Вознесенское со статусом городского поселения как единственный его населённый пункт.

География 
Поселок расположен на реке Варнаве, в 108 км к юго-западу от города Арзамаса.

История 
Коренным населением его была мордва.

До 1773 поселение называлось Кудиново, в 1773 построен железоделательный завод (ликвидирован в 1913), населённый пункт переименован в Вознесенский Завод, затем в село Вознесенское.

Поселение известно по документам с XVI века. Основателем его стал мордвин Кудин. Первое название поселения — Ошпире. Позже его переименовали в Кудиново. После постройки церкви Вознесения поселок получает название Вознесенск. В 1773, с основанием железоделательного и чугунолитейного завода братьями Андреем и Иваном Баташовыми, переименован в Вознесенский завод. 

В 1858 году завод был куплен заводчиком Шиповым, который перестроил завод и расширил производство. На заводе стали выделывать разнообразные сорта железа, появилось слесарное, кузнечное, гвоздарное и литейное дело. Продукция завода получала золотые медали на международных выставках. 

После 1875 года производство стало сокращаться. С появлением монополий в России Вознесенский завод не выдержал конкуренции и был закрыт в 1910 году.

В 30-х годах XX века, в связи с закрытием железоделательного и чугунолитейного завода, название поселка изменили на Вознесенское. 

С 1961 года — посёлок городского типа.

Население

Экономика 
Хлебозавод. Производственно-художественное объединение «Полхов-Майданская роспись» (производство сувениров в народном стиле).
Район держится, в основном, за счет производства сувенирной продукции из дерева: матрешек, оружия из игр, бочек, игрушек и т. д.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Вознесенского района Нижегородской области

Населённые пункты Вознесенского района (Нижегородская область)
Посёлки городского типа Нижегородской области
Районные центры Нижегородской области
Муниципальные образования Вознесенского района (Нижегородская область)
Городские поселения Нижегородской области